Křesťanskodemokratická lidová strana může být:

 Křesťanskodemokratická lidová strana ve Švýcarsku
 Křesťanskodemokratická lidová strana v Maďarsku
 Křesťanskodemokratická lidová strana v Moldavsku
 Křesťanskodemokratická národní rolnická strana v Rumunsku